Заслуженный артист Татарской АССР — почётное звание, установленное в Татарской АССР. Учреждено 28 января 1926 года, когда в Казани состоялось заседание, посвященное двадцатилетнему юбилею татарского театра. Награждается за заслуги в области искусства. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный артист Татарской АССР», вручается грамота Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

Заслуженные артисты Татарской АССР

1926 год 
 Мухтар Исхакович Мутин (; 2 января 1886 — 3 июля 1941) — первый татарский актёр-трагик. 
 Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская ( 15 февраля 1892, Казань — 6 апреля 1974 Чистополь) — татарская российская и советская актриса и режиссёр. 
 Карим Галиевич Тинчурин (; 15 сентября 1887, Таракановка, Пензенская губерния — 15 ноября 1938, Казань) — татарский писатель, актёр, драматург и прозаик, один из основоположников профессионального татарского театра и драматургии. 
 Зайни Губайдуллович Султанов (настоящее имя Сулейманов Зайнелгабидин Губайдуллович, ; 17 января 1892, Астрахань, Российская империя — 5 мая 1952, Казань, РСФСР, СССР) — советский татарский актёр, режиссёр. Один из основателей татарского театра. Народный артист ТАССР (1939). Заслуженный артист РСФСР (1940).

1936 год 
 Фёдор Васильевич Григорьев (1890—1954) — русский советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1945). Лауреат двух Сталинских премий (1948, 1949).

1939 год 
 Халил Галеевич Абжалилов () (1896—1963) — советский татарский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1957). 
 Марьям Маннановна(Габдельмановна) Рахманкулова  (; 20 ноября 1901, Казань — 8 февраля 1990) — советская оперная певица (меццо-сопрано), композитор. Народная артистка ТАССР (1944). Заслуженная артистка РСФСР (1950). Народная артистка РСФСР (1957). 
 Сулейманова Гульсум (Уммугульсум) Нурмухаметовна  (; 1907 г.— 1968 г.) — певица, народная артистка Татарской АССР (1957 г.). 
 Сара Садыкова (Сара Гарифовна Садыкова, ; 1 ноября 1906, Казань — 7 июня 1986, там же) — татарский композитор, актриса и певица. Была первой женщиной — профессиональным композитором среди татар. 
 Екатерина Георгиевна Ковелькова (1876—1963) — русская и советская оперная певица (контральто и меццо-сопрано) и педагог. 
 Арапова Нафига Мухамматгалимовна (; 1900-1943) - актриса.

1944 год 
 Фахри Хусаинович Насретдинов () (1911—1986) ― певец (лирический тенор), солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля,  народный артист Татарской АССР (1950), народный артист РСФСР (1957), лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1959). 
 Гай Хаджиевич Тагиров (; 8 января 1907 года, Анжеро-Судженск — 16 сентября 1995 года, Казань) — артист балета, этнограф, хореограф, педагог. Балетмейстер Татарского театра оперы и балета (1928—1933). Народный артист Татарской АССР.
 Дмитрий Андреевич Дросси (1900-1965) — театральный режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1959)

1945 год 
 Анна Фёдоровна Гацулина (; , Царицын, Царицынский уезд, Саратовская губерния, Российская империя — 7 июля 2004, Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация) — советская артистка балета, педагог. 
 Феодосия Александровна Дембицкая (1901 — 2002) — советская и российская актриса; Заслуженная артистка РСФСР (1953), Народная артистка РСФСР (1960). (1945)
 Мунира Закировна Булатова (; 19 мая 1914, Архангельск, Российская империя — 31 мая 2011, Казань) — советская, татарская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.  Народная артистка РСФСР (1957). 
 Усман Гафиятович Альмеев () (1915—2011) ― советский татарский певец (лирический тенор), солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, солист Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая, народный артист Татарской АССР

1948 год 
 Фуад Ибрагимович Халитов (1909—1981) — советский татарский актёр театра. Народный артист СССР (1975).

1950 год 
 Рашид Вагапович Вагапов (; 7 мая 1908 года, д. Актуково, Сергачский уезд, Нижегородская губерния — 14 декабря 1962 года, Казань, Татарская АССР, РСФСР) — татарский певец, один из самых ярких исполнителей в татарской музыкальной культуре.  народный артист Татарской АССР (1968).

1953 год 
 Нинель Даутовна Юлты́ева]] () (1926 — 2014) — советская балерина, педагог, хореограф.  Народная артистка РСФСР (1957). Народная артистка Республики Татарстан (1996). Народная артистка Республики Башкортостан (1995). 
 1954 год 
 Николай Сергеевич Провоторов (1918—1975) — советский театральный актёр. Народный артист РСФСР (1971). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1971). 
 1956 год 
 Азат Зиннатович Аббасов (; 19 января 1925, Елабуга, Татарская ССР — 11 октября 2006, Казань, Татарстан) — татарский, советский оперный певец (лирико-драматический тенор). Народный артист СССР (1977). 
 Венера Гареевна Шарипова — (; 27 декабря 1927—1989) — оперная певица (лирико-колоратурное сопрано). Народная артистка ТАССР (1964). Народная артистка РСФСР (1970). Солистка Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля.
 Аполлонов Борис Алексеевич - певец (баритон). Заслуженный артист РСФСР (1957). 
 1957 год 
 Айрат Гареевич Арсланов ( 10 апреля 1928 — 23 апреля 2010) — советский и российский актёр, мастер художественного слова, диктор. Заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР, член Союза театральных деятелей РФ. 
 1960 год 
 Шаукат Хасанович Биктемиров (; 1928—2012) — советский и татарский актёр. Народный артист СССР (1977). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1979) и Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1967). 
 Идеал Давлетович Ишбуляков (1926—1998) — певец (драматический тенор), народный артист Татарской АССР (1968), заслуженный артист РСФСР (1978). (1960) Гета Фаридовна Баширова (31 мая 1939, Ленинабад — 4 января 1991, Москва) — советская артистка балета, танцовщица. 
 1962 год 
 Альфия Авзаловна Авзалова  (; 15 января 1933 — 15 июня 2017) — советская и российская татарская певица, солистка Татарской филармонии. 
 1969 год 
 [[Заляльдинов, Эмиль Усманович|Эмиль Усманович Заляльдинов, другой вариант фамилии — Залялетдинов (, 2 июля 1933 года, Самарканд) — татарский певец, народный артист Татарской АССР (1973), заслуженный артист РСФСР (1982).

1972 год 
 Нелли Хакимовна Гареева (; род. 18 ноября 1940 года, Казань) — актриса, педагог, Заслуженная артистка Российской Федерации (2010), Народная артистка Татарской АССР (1976), Лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1966).
 Наиль Дунаев(настоящее имя: Николай Иванович Дунаев) — российский актёр и театральный педагог. Ведущий артист Татарского государственного академического театра имени Г. Камала. (1972)

1973 год 
 Исламия Идиатулловна Махмутова (1 декабря 1939 г. д. Верхнее Алькеево Алькеевского района ТАССР — 3 декабря 2019 года) — народная артистка Татарской АССР (1981), заслуженная артистка РСФСР (1987), лауреат премии «Тантана» (2011).

1974 год 
 Азгар Шафикович Шакиров — актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

1976 год 
 Ирина Сергеевна Бржевская (27 декабря 1929, Москва, СССР — 17 апреля 2019, Москва, Россия) — советская и российская эстрадная певица, сопрано. Окончила ГИТИС по специальности «артистка театра музыкальной комедии». Заслуженная артистка РСФСР (1978). Награждена Орденом Почёта. Лауреат фестиваля эстрадной песни в Дрездене (1964). 
 Дамира Назмизяновна Кузаева (16 мая 1948 г., д. Тунгук Бардымского района Пермской области — 20 декабря 1993 г., г. Альметьевск) — народная артистка ТАССР (1984), лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая (1979).

1977 год 
 Геннадий Иванович Васько  (; род. 1941) — советский и украинский оперный певец (тенор). 
 Владимир Васильевич Праченко (21 января 1937, Алексеевка, Воронежская область — 29 августа 2013, Казань) — советский и российский трубач и музыкальный педагог, солист оркестра Татарского государственного академического театра оперы и балета имени М. Джалиля, симфонического оркестра Татарской государственной филармонии, оркестра ГТРК «Татарстан», доцент Казанской консерватории и преподаватель ССМШ-колледжа при Казанской консерватории, народный артист Татарской АССР.

1979 год 
 Владимир Алексеевич Серебряков (8 марта 1914, Нижний Новгород, Российская империя — 10 июня 1998, Казань, Россия) — советский и российский альтист, саксофонист, джазмен, аранжировщик, квартетист, музыкальный педагог. Один из создателей в 1930-х в Харбине знаменитого джаз-оркестра (ныне - Государственный камерный оркестр джазовой музыки) под руководством Олега Лундстрема.

1980 год 
 Григорий Зельманович Ройтфарб (род. 7 ноября 1937, Житомир) — советский украинский, российский, израильский тромбонист; педагог, профессор; народный артист ТАССР (1987).

1986 год 
 Шамиль Масгутович Бариев ( 1950—1994) — популярный актёр театра и кино. Заслуженный артист Татарской АССР (1986). Лауреат республиканской Премии имени Мусы Джалиля (1988). Ведущий актёр Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, театральный педагог, режиссёр, общественный деятель.

1987 год 
 Хамдуна Саитгалиевна Тимергалиева (; 24 мая 1949, Кутлиярово, Бураевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР — 14 сентября 2020, Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация) — татарская певица, народная артистка Республики Татарстан (1991), народная артистка Республики Башкортостан (2020).

Н/Д 
 Зулейха Гатаулловна Хисматуллина'''  (, (22 ноября 1922, Казань — 1994, Казань) — певица, солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, педагог, профессор, заведующая кафедрой сольного пения Казанской консерватории. Народная артистка РСФСР(1966). Народная артистка Республики Татарстан (1992).
 Ахметзянов Шамиль Сабирович(, (7 марта 1941 год, Смак-Корса — 1994, Казань) - певец, Народный артист Татарской АССР (1985).

См. также 
 Народный артист Республики Татарстан

Примечания